Rembarrnga steht für:

 Rembarrnga (Sprache)
 Rembarrnga (Volk)